Thy (Denemarken), het zuidelijk gebied van het Deense eiland Vendsyssel-Thy
 Thy (België), een gehucht in de Belgische stad Genepiën
 Thy-le-Château, een deelgemeente van Walcourt
 Turkish Airlines (ICAO-code)